Felip III de França (1245-1285)
 Felip II de Borgonya (1342-1404)